Зандак — топоним в России:

Зандак — село в Ножай-Юртовском районе Чечни.
Зандак — гора на Кавказе.

См. также
Зандак-Ара